MGC steht als Abkürzung für:

 Machine Gun Corps, ehemaliger Truppenteil der British Army
 Marcel Guiguet & Compagnie, ehemalige französische Motorradmarke MGC
 Media Gateway Controller, ein System das in bestimmten Voice over IP Netzwerken verwendet wird und steuert eine Reihe von Media Gateways oder Media Server
 MGC (Auto), war die Sechszylinderversion des MGB, die von 1967 bis 1969 hergestellt wurde
 Michigan City Municipal Airport, Flughafen in Michigan City, Indiana, USA nach dem IATA-Code
 Morphological Catalogue of Galaxies

Abkürzung